ФК ХБ Торсхавн је фудбалски клуб из Торсхавна са Фарских Острва. Игра у Премијер лиги Фарских острва.

Историја 
ХБ Торсхавн је основан 1904. године. Најуспешнији је клуб на Фарским Острвима. Двадесет и два пута је освајао национално првенство и двадесет и шест пута куп. 

Утакмице играју на Стадиону Грундалур, који има капацитет 5.000 гледалаца. Главни ривал им је Б36 Торсхавн.

Трофеји 
 Премијер лига Фарских острва:
 Првак (24) :1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009,2010, 2013, 2018, 2020

 Куп Фарских острва:
 Првак (27) :1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019.

 Супер куп Фарских острва:
 Првак (26) :2009, 2010

ХБ Торсхавн у европским такмичењима 

Укупни УЕФА коефицијент је 8,5

 Јелгава није дошла на реванш

Збирни европски резултати 
Стање 23. јун 2014.

Види још 
 Премијер лига Фарских острва

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Т